Lenart se poate referi la:

Geografie
 Comuna Lenart, Slovenia
 Lenart nad Lušo, localitate din comuna Škofja Loka, Slovenia
 Lenart pri Gornjem Gradu, localitate din comuna Gornji Grad, Slovenia
 Lenart v Slovenskih Goricah, localitate din comuna Lenart, Slovenia

Persoane
 Ernest Lenart (1912–2005), german
 Frank Lenart (n. 1955), german
 Branko Lenart (n. 1948), fotograf sloveno-austriac
 Ivan Lenart (1917—1999), medic-patolog sloven
 Katja Lenart (n. 1979), culturolog sloven
 Lado Lenart (n. 1941), metalurg sloven
 Vera Lenart (1918—1989), medic-chirurg sloven
 Jozef Lenárt (1923—2004), politician slovac, premier

Vezi și
Lennart